Touggourt é um distrito localizado na província de Ouargla, Argélia, e cuja capital é a cidade de mesmo nome. Além do distrito de Ouargla, é o menor, o distrito mais populoso e mais densamente povoado na província. A população total do distrito era de  habitantes, em 2008.

Comunas
O distrito está dividido em quatro comunas:
Touggourt
Nezla
Tebesbest
Zaouia El Abidia

Distritos da Argélia